Печёрское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Смоленской области России.

Список 
Печерское сельское поселение — входит в Смоленский район.
Печерское сельское поселение — входит в Хиславичский район.

См. также 
 
 Печерский район